Autre nom de la maison d'Adam à Angers, dans le département français de Maine-et-Loire 
 Maison d'Adam et Ève à Bayeux dans le département français du Calvados
Maison d'Adam et Ève à Burlats dans le département français du Tarn
Maison d'Adam et Ève à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme
 Maison d'Adam et Ève au Mans dans le département français de la Sarthe